Messier 107, kuglasti skup u zviježđu Zmijonosac
 M-107 (autoput u Michiganu, SAD)
 M107 (projektil)